20-й женский молодёжный чемпионат мира по волейболу проходил с 12 по 21 июля 2019 года в двух городах Мексики (Агуаскальентесе и Леоне) с участием 16 сборных команд, составленных из игроков не старше 2000 года рождения. Чемпионский титул впервые выиграла молодёжная сборная Японии.

Команды-участницы 
 Мексика — команда страны-организатора;
 Италия, Россия — по итогам молодёжного чемпионата Европы 2018;
 Япония, Китай — по итогам молодёжного чемпионата Азии 2018;
 США — по итогам молодёжного чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) 2018;
 Бразилия, Аргентина — по итогам молодёжного чемпионата Южной Америки 2018;
 Куба — по итогам молодёжного Панамериканского Кубка 2019;
 Египет, Руанда — по итогам молодёжного чемпионата Африки 2018;
 Турция, Польша, Доминиканская Республика, Сербия, Перу — по результатам рейтинга FIVB на январь 2019.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Мексики, представлявшей страну-хозяйку чемпионата, 10 команд преодолели отбор по итогам шести турниров — пяти континентальных чемпионатов и Панамериканского Кубка. Остальные 5 путёвок были распределены по итогам мирового рейтинга молодёжных сборных.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из двух групповых этапов и плей-офф. На первом этапе 16 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по 4 команды. По две лучшие команды вышли в плей-офф за 1—4-е места и разыграли медали чемпионата. Оставшиеся 4 команды из групп в плей-офф определили итоговые 5—8-е места.

По подобной системе 9—16-е места разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места. 

Первичным критерием при распределении мест в группах являлось общее количество побед. При равенстве этого показателя в расчёт последовательно брались количество очков, соотношение партий, мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начислялись.

Распределение команд по группам первого этапа прошла 18 июня 2019 года в Леоне (Мексика). Команда страны-хозяйки чемпионата (Мексика) возглавила группу «А». 7 лучших команд мирового рейтинга по состоянию на январь 2019 (указан в скобках) посеяны по системе «змейка» на два первых места в каждой из групп. 8 оставшихся команд жеребьёвкой распределены на оставшиеся места в группах.  

Окончательный состав групп первого этапа выглядит следующим образом:

Игровые арены 

  Агуаскальентес.
 На стадионе «Эрманос Карреон» (Hermanos Carreon) прошли матчи групп А и D первого этапа, групп E и F второго этапа и поединки плей-офф за 1-4 и 5-8 места. Вместимость 3 тысячи зрителей.
  Леон.
 На арене «Домо-де-ла-Ферия» (Domo de la Feria) прошли матчи групп В и С первого этапа, групп G и H второго этапа и поединки плей-офф за 9-12 и 13-16 места. Вместимость 5 тысяч зрителей.

Первый групповой этап

Группа A 
Агуаскальентес

12 июля
 Италия — США 3:1 (28:26, 18:25, 30:28, 25:22); Мексика — Куба 3:1 (25:16, 18:25, 25:17, 25:23).

13 июля
 Италия — Куба 3:0 (25:20, 25:13, 25:17); США — Мексика 3:0 (25:17, 25:23, 25:21).

14 июля
 США — Куба 3:0 (25:20, 25:23, 25:20); Италия — Мексика 3:0 (26:24, 25:21, 25:15).

Группа В 
Леон

12 июля
 Перу — Китай 3:2 (29:27, 18:25, 25:19, 20:25, 19:17); Польша — Египет 3:0 (25:17, 25:14, 25:11).

13 июля
 Перу — Египет 3:0 (25:16, 25:15, 25:16); Китай — Польша 3:2 (23:25, 25:17, 25:12, 25:27, 15:5).

14 июля
 Польша — Перу 3:0 (25:22, 25:20, 25:20); Китай — Египет 3:0 (25:18, 25:20, 25:13).

Группа С 
Леон

12 июля
 Россия — Сербия 3:1 (25:21, 30:28, 21:25, 25:22); Турция — Аргентина 3:2 (23:25, 25:18, 25:21, 21:25, 15:7).

13 июля
 Сербия — Аргентина 3:2 (13:25, 19:25, 25:22, 25:12, 15:13); Россия — Турция 3:2 (25:12, 25:17, 16:25, 20:25, 16:14).

14 июля
 Турция — Сербия 3:2 (18:25, 25:23, 25:23, 16:25, 15:8); Россия — Аргентина 3:0 (25:21, 25:16, 25:20).

Группа D 
Агуаскальентес

12 июля
 Япония — Руанда 3:0 (25:8, 25:9, 25:4); Бразилия — Доминиканская Республика 3:0 (25:12, 25:11, 25:20).

13 июля
 Доминиканская Республика — Руанда 3:0 (25:19, 25:15, 25:14); Япония — Бразилия 3:0 (26:24, 25:22, 25:19).

14 июля
 Бразилия — Руанда 3:0 (25:8, 25:9, 25:13); Япония — Доминиканская Республика 3:0 (25:15, 25:21, 25:23).

Второй групповой этап за 1—8 места 
Агуаскальентес

Группа Е 
А1, А2, С1, С2

16 июля
 Италия — Бразилия 3:0 (27:25, 25:21, 25:18); Россия — Китай 3:0 (25:15, 25:14, 25:23).

17 июля
 Бразилия — Россия 3:0 (25:22, 25:23, 25:14); Италия — Китай 3:0 (25:19, 25:22, 25:20).

18 июля
 Китай — Бразилия 3:2 (25:21, 23:25, 25:20, 20:25, 15:11); Россия — Италия 3:2 (22:25, 21:25, 25:21, 25:20, 15:11).

Группа F 
А1, А2, С1, С2

16 июля
 Турция — Польша 3:1 (24:26, 25:23, 25:21, 25:18); Япония — США 3:0 (25:18, 25:15, 25:20).

17 июля
 Япония — Турция 3:2 (22:25, 20:25, 25:15, 25:19, 18:16); Польша — США 3:0 (25:18, 25:20, 25:23).

18 июля
 Турция — США 3:0 (25:23, 25:20, 32:30); Япония — Польша 3:1 (25:20, 24:26, 25:21, 25:19).

Второй групповой этап за 9—16 места 
Леон

Группа G 
А3, А4, С3, С4

16 июля
 Сербия — Египет 3:0 (25:20, 25:15, 25:15); Мексика — Руанда 3:0 (25:14, 25:17, 25:16).

17 июля
 Сербия — Руанда 3:0 (25:12, 25:12, 25:12); Мексика — Египет 3:0 (25:20, 25:17, 25:15).

18 июля
 Египет — Руанда 3:0 (25:18, 25:18, 25:19); Мексика — Сербия 3:1 (21:25, 25:19, 25:21, 25:18).

Группа Н 
А3, А4, С3, С4

16 июля
 Аргентина - Перу 3:0 (25:23, 25:17, 25:22); Доминиканская Республика — Куба 3:2 (25:20, 25:20, 22:25, 19:25, 18:16).

17 июля
 Аргентина — Доминиканская Республика 3:0 (25:19, 25:16, 25:21); Перу - Куба 3:0 (27:25, 25:13, 25:20).

18 июля
 Аргентина - Куба 3:1 (25:22, 25:17, 18:25, 25:19); Перу — Доминиканская Республика 3:0 (18:25, 25:23, 25:19, 25:22).

Плей-офф

За 13—16-е места 
Леон

Полуфинал 
20 июля
 Куба — Египет 3:1 (20:25, 25:11, 25:13, 25:15).
 Доминиканская Республика — Руанда 3:0 (25:14, 25:13, 25:21).

Матч за 15-е место 
21 июля
 Египет — Руанда 3:0 (25:20, 26:24, 26:24).

Матч за 13-е место 
21 июля
 Доминиканская Республика — Куба 3:0 (25:23, 26:24, 25:22).

За 9—12-е места 
Леон

Полуфинал 
20 июля
 Сербия — Аргентина 3:1 (25:17, 25:20, 23:25, 25:19).
 Мексика — Перу 3:2 (23:25, 20:25, 25:17, 25:12, 15:10).

Матч за 11-е место 
21 июля
 Аргентина — Перу 3:1 (25:23, 25:18, 23:25, 26:24).

Матч за 9-е место 
21 июля
 Сербия — Мексика 3:0 (25:23, 25:18, 25:22).

За 5—8-е места 
Агуаскальентес

Полуфинал 
20 июля
 Бразилия — США 3:1 (25:15, 14:25, 25:9, 25:15).
 Польша — Китай 3:2 (27:25, 25:15, 23:25, 14:25, 15:12).

Матч за 7-е место 
21 июля
 Китай — США 3:0 (25:20, 25:19, 25:20).

Матч за 5-е место 
21 июля
 Польша — Бразилия 3:2 (25:19, 17:25, 14:25, 25:20, 15:10).

За 1—4-е места 
Агуаскальентес

Полуфинал 
20 июля
 Япония — Россия 3:2 (18:25, 26:24, 25:13, 18:25, 15:12).
 Италия — Турция 3:2 (19:25, 24:26, 25:21, 25:16, 18:16).

Матч за 3-е место 
21 июля
 Россия — Турция 3:1 (25:22, 26:28, 25:19, 29:27).

Финал 
21 июля
 Япония — Италия 3:2 (23:25, 21:25, 25:20, 25:19, 15:12). Отчёт

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Япония: Мию Накагава, Нитика Ямада, Маю Исикава, Сион Хираяма, Юки Нисикава, Харуна Сога, Амэзэ Миябэ, Аяка Араки, Минами Нисимура, Рэна Мидзусуги, Канон Сонода, Цукаса Накагава. Главный тренер — Аихара Нобору.

  Италия: Терри Энвеонву, Валерия Баттиста, Федерика Скварчини, Марина Лубиан, Фатиме Коне, Адхуальджок Малуаль, Алессия Популини, Сара Панетони, Огосасере Оморуйи, Франческа Скола, Аличе Таназе, Ракеле Морелло. Главный тренер — Массимо Беллано. 

  Россия: Варвара Шепелева, Александра Борисова, Есения Мишагина, Виктория Пушина, Ольга Зверева, Екатерина Пипунырова, Вероника Распутная, Юлия Бровкина, Полина Шеманова, Валерия Шевчук, Елизавета Фитисова, Оксана Якушина. Главный тренер — Игорь Курносов.

Индивидуальные призы 

 MVP
  Маю Исикава
 Лучшая связующая
  Цукаса Накагава
 Лучшие центральные блокирующие 
  Юлия Бровкина
  Мерве Атлиер

 Лучшая диагональная 
  Терри Энвеонву
 Лучшие доигровщицы 
  Харуна Сога
  Маю Исикава
 Лучшая либеро
  Ни Фэйфань

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты мира в Мексике
Международные соревнования по волейболу в Мексике